Верван — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Верван — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Верван — планета из Вселенной «Саги о Форкосиганах»